Данная таблица показывает валовой внутренний продукт всех европейских стран (в том числе тех, которые не являются членами ЕС). Данные приведены в соответствии с данными МВФ.

,

Валовой внутренний продукт 
ВВП (ППС) по странам (в миллиардах долларов США)

Примечания

Ссылки 
1. Список стран по ВВП (ППC) МВФ.10.10.2017.

ВВП Европа
Экономика Европейского союза